Ліндсі Девенпорт і Мартіна Хінгіс були чинними чемпіонками, але цього разу брала участь лише Девенпорт, яка виступала в парі з Наташою Звєрєвою.

Девенпорт і Звєрєва виграли титул, перемігши у фіналі пару Лариса Нейланд і Олена Татаркова з рахунком 6–4, 6–4.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Ліндсі Девенпорт /  Наташа Звєрєва (чемпіонки)
 Олена Лиховцева /  Ай Суґіяма (1-ше коло)
 Деббі Грем /  Кароліна Віс (півфінал)
 Лариса Нейланд /  Олена Татаркова (фінал)

Сітка

Посилання 
 Bank of the West Classic 1998 Doubles Draw 

Bank of the West Classic
Тур WTA 1998